Roland Köster ist der Name folgender Personen:

* Roland Köster (Diplomat) (1883–1935), deutscher Diplomat
 Roland Köster (Chemiker) (1924–2009), deutscher Chemiker